Амбушю́р (, от  — «рот») — положение губ, языка и лицевых мышц музыканта при игре на духовых музыкальных инструментах: мундштучных или амбушюрных (медных), лабиальных (поперечных и некоторых продольных несвистковых флейтах) и язычковых. Иногда амбушюром называют мундштук медных духовых инструментов. От амбушюра зависит качество извлекаемых звуков, их тембр и высота.

Примечания

Литература 
 
 

Духовые музыкальные инструменты
Музыкальные термины